De negende etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 27 augustus 2017 van Orihuela naar Cumbre del Sol (Benitachell). De etappe was een 174 kilometer lange bergrit, met aankomst bergop. Onderweg waren er twee gecategoriseerde beklimmingen, beiden waren de Alto de Puig Llorença, de eerste een kortere versie als 2e categorie en daarna een langere versie als 1e categorie. Er was één tussensprint.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

 9
Ronde van Spanje 201709